Mayflower è un romanzo rosa di Harriet Beecher Stowe, pubblicato nel 1843.

Romanzi rosa